Elitserien i innebandy för herrar 2005/2006 spelades mellan 4 oktober 2005 och 26 februari 2006. De åtta bästa lagen gick vidare till SM-slutspelet. AIK vann SM medan Pixbo, som var AIK:s motståndare i SM-finalen, vann grundserien. Lag 11 gick till kvalserien medan lag 12 flyttades ner.

Poängsystemet var sådant att man fick tre poäng för vinst. Blev det oavgjort vid full ordinarie tid fick båda lagen en poäng och matchen gick till sudden death. Om matchen avgjordes i sudden death fick det vinnande laget ytterligare en poäng, det vill säga totalt två poäng. Förlorade man fick man noll poäng .

Tabell

Nr = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, VÖ = Vinster på övertid, GM - IM = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Pixbo, Warberg, Jönköping, Storvreta, AIK, Dalen, Helsingborg och Falun gick vidare till slutspelet. Balrog gick till kvalserien och Södertälje flyttades ner till division 1.

Slutspel

Kvartsfinaler

Pixbo - Helsingborg

Pixbo Wallenstam IBK slår ut FC Helsingborg och går vidare till semifinal med 3-0 i matcher.

Warberg - Falun

Warbergs IC 85 slår ut IBF Falun och går vidare till semifinal med 3-0 i matcher.

Jönköping - Dalen

 Jönköpings IK slår ut IBK Dalen och går vidare till semifinal med 3-2 i matcher.

Storvreta - AIK

 AIK slår ut Storvreta IBK och går vidare till semifinal med 3-1 i matcher.

Semifinaler

Pixbo - Jönköping

Pixbo Wallenstam IBK slår ut Jönköpings IK och går vidare till SM-finalen med 3-1 i matcher.

Warberg - AIK

AIK slår ut Warbergs IC 85 och går vidare till SM-finalen med totalt 3-0 i matcher.

SM-finalen
SM-finalen spelades den 8 april 2006 i Globen mellan AIK från Solna kommun, Stockholm och Pixbo från Göteborg. AIK vann med 6-2 (1-1, 1-0, 4-1) och tog sitt första SM-guld någonsin i sin tredje raka final.

Kvalspel
Balrog B/S IK och IBF Älvstranden flyttades upp till Elitserien i innebandy för herrar 2006/2007.

Sport i Sverige 2005
Sport i Sverige 2006
2005/2006
Innebandysäsongen 2005/2006